Лубнице () — сельская гмина (волость) в Сташувском повяте Свентокшиского воеводства Польши. Население — 4431 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бешова
 Борки
 Будзиска
 Чажизна
 Гаце-Слупецке
 Гура
 Грабова
 Лубнице
 Лычба
 Ожелец-Дужы
 Ожелец-Малы
 Пшечув
 Рейтерувка
 Слупец
 Щебжуш
 Вилькова
 Волица
 Залесе
 Зофювка

Соседние гмины 
 Гмина Чермин
 Гмина Олесница
 Гмина Пацанув
 Гмина Поланец
 Гмина Рытвяны
 Гмина Щуцин

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Свентокшиского воеводства